

Geografia

Austria 
 Alberndorf – frazione di Raabs an der Thaya, città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Alberndorf im Pulkautal – comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Alberndorf in der Riedmark – comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)

Germania 
 Alberndorf – ex comune ora frazione di Sachsen bei Ansbach, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)